Nectriaceae är en familj av svampar. Nectriaceae ingår i ordningen köttkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Köttkärnsvampar
Nectriaceae